Овај чланак приказује списак држава сортираних по бруто домаћем производу (БДП) почевши од најбогатије. Бруто домаћи производ је тржишни износ свих крајњих добара и услуга једне државе у датој години. Валута којом се БДП интернационално приказује је у америчким доларима -{($)}-.

Списак држава 
Списак Светска банке за 2021. годину.
 БДП је представљен у милијардама и милионима америчких долара -{($)}-.

Косово је на овој листи сагледано као самопроглашена држава тзв. "Република Косово" на територији Републике Србије, која по њеном Уставу и резолуцији 1244 СБОУН чини њен саставни део.

Види још 
 Светска банка
 Списак држава

Тест референце 

 Извор Светске банке.
 Европска централна банка.
 Међународни монетарни фонд.

Референце 

Спискови држава